

Musica 
 Tracer – gruppo musicale australiano
 Tracer – album dei Teengirl Fantasy del 2012

Personaggi immaginari 
 Tracer Tong – personaggio della serie di videogiochi Deus Ex
 Tracer – personaggi dell'universo DC Comics
 Tracer – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Tracer – personaggio del videogioco Overwatch
 Tracer Bullet – alter ego di Calvin, personaggio dei fumetti di Calvin & Hobbes

Altro 
 Mercury Tracer – veicolo prodotto in serie dalla Mercury
 Grumman E-1 Tracer – velivolo militare della US Navy
 Tracer – sistema di trasporti pubblici di Tracy, in California (Stati Uniti d'America)
 Tracer – nome un tempo usato dalla Pallacanestro Olimpia Milano, squadra di pallacanestro italiana
 Tracer – videogioco del 1995

Pagine correlate 
 Tracers